Ясен може да се отнася за:

 Ясен, род широколистни дървета;
 Ясен, българско мъжко име;
 Ясен, село в област Видин, България;
 Ясен, село в област Плевен, България;
 Ясен, село в община Власеница, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Ясен, село в община Илиджа, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Ясен, село в община Требине, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Ясен, село в община Плевля, Черна гора.